Il russo Andrey Rublev è il campione in carica dell'Open di Francia 2014 - Singolare ragazzi, ma non ha partecipato a questa edizione.

L'americano Tommy Paul conquista il titolo, battendo in finale il connazionale Taylor Harry Fritz con il punteggio di 7-64, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

  Orlando Luz (terzo turno)
  Taylor Harry Fritz (finale)
  Hong Seong-Chan (secondo turno)
  Corentin Denolly (semifinale)
  Viktor Durasovic (secondo turno)
  Michael Mmoh (semifinale)
  Akira Santillan (primo turno)
  Chung Yunseong (terzo turno)

  William Blumberg (primo turno)
  Marcelo Tomas Barrios Vera (quarti di finale)
  Ly Nam Hoang (terzo turno)
  Theo Fournerie (terzo turno)
  Tommy Paul (campione)
  Mikael Ymer (secondo turno)
  Casper Ruud (terzo turno)
  Stefanos Tsitsipas (terzo turno)

Tabellone

Legenda 

 Q = Qualificato
 WC = Wild card
 LL = Lucky loser

 ALT = Alternate
 SE = Special Exempt
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Ritirato
 d = Squalificato

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
Tabellone

Open di Francia 2015